Xinzhuang bezeichnet:

den Bezirk Xinzhuang der Stadt Neu-Taipeh, Republik China

Xinzhuang (Changshu), Großgemeinde in Changshu, Jiangsu, Volksrepublik China
Xinzhuang (Datong), Großgemeinde in Datong, Qinghai, Volksrepublik China
Xinzhuang (Fei), Großgemeinde in Fei, Shandong, Volksrepublik China
Xinzhuang (Gangcheng), Großgemeinde in Gangcheng, Shandong, Volksrepublik China
Xinzhuang (Ning), Großgemeinde in Ning, Gansu, Volksrepublik China
Xinzhuang (Shanghai), Großgemeinde im Kreis Minhuang, Shanghai, Volksrepublik China
Xinzhuang (Suyu), Großgemeinde in Suyu, Jiangsu, Volksrepublik China
Xinzhuang (Tianjin), Großgemeinde im Stadtbezirk Jinnan, Tianjin, Volksrepublik China
Xinzhuang (Xiao), Großgemeinde in Xiao, Anhui, Volksrepublik China
Xinzhuang (Yifeng), Großgemeinde in Yifeng, Jiangxi, Volksrepublik China
Xinzhuang (Yushu), Großgemeinde in Yushu, Jilin, Volksrepublik China
Xinzhuang (Zhaoyuan), Großgemeinde in Zhaoyuan, Shandong, Volksrepublik China

Xinzhuang (Fan), Gemeinde in Fan, Henan, Volksrepublik China
Xinzhuang (Gucheng), Gemeinde in Gucheng, Hebei, Volksrepublik China
Xinzhuang (Hezheng), Gemeinde in Hezheng, Gansu, Volksrepublik China
Xinzhuang (Hua), Gemeinde in Hua, Shaanxi, Volksrepublik China
Xinzhuang (Huining), Gemeinde in Huining, Gansu, Volksrepublik China
Xinzhuang (Jingxing), Gemeinde in Jingxing, Hebei, Volksrepublik China

Xinzhuang (Huaping), Nationalitätengemeinde der Lisu und Dai in Huaping, Yunnan, Volksrepublik China

Xinzhuang (Yixing), Straßenviertel von Yixing, Jiangsu, Volksrepublik China